Municipio de Bucyrus puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bucyrus (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Bucyrus (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.